Irizar steht für

 Irizar (Nutzfahrzeughersteller), ein spanischer Nutzfahrzeughersteller

Irízar ist der Familienname folgender Personen:

 Markel Irízar (* 1980), spanischer Radrennfahrer
 Miguel Irízar Campos (1934–2018), spanischer Geistlicher und Bischof von Callao